Surovovskij rajon :
 Suvorovskij rajon, un rajon dell'Oblast' di Tula
 Suvorovskij rajon, in epoca sovietica nome dell'attuale Distretto di Ștefan Vodă in Moldavia